PE je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Peru.
 pehotne enote
 princ Evgen
 P/E = donos (delnice) price-to-earnings ratio (se uporablja v financah)
 Poslovna enota

Glej tudi 

Kratice